Serie B1 2015-2016 – torneo di pallavolo femminile
 Serie B1 2015-2016 – torneo di pallavolo maschile